Zehlendorf steht für:

Orte:
 ein Ortsteil im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf, siehe Berlin-Zehlendorf
 ein bis 2001 bestehender Berliner Bezirk, siehe Bezirk Zehlendorf
 ein Ortsteil der Stadt Oranienburg im Landkreis Oberhavel, siehe Zehlendorf (Oranienburg)
 ein Ortsteil der Gemeinde Kuhs im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

Schiffe:
 Zehlendorf (Schiff), ein Passagierschiff von 1927

Siehe auch:
 Zellendorf